The Rainbow Trail est un roman de Zane Grey adaptée par trois fois au cinéma :

 The Rainbow Trail est un film de Frank Lloyd, sorti en 1918
 The Rainbow Trail est un film de Lynn Reynolds, sorti en 1925
 The Rainbow Trail est un film de David Howard, sorti en 1932